

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Peters – census-designated place della California
 Peters – città della Florida
 Peters – township della Pennsylvania
 Peters – unincorporated area del Texas

Persone

Altro 
 100007 Peters – asteroide della fascia principale